Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Jaeschke − polski polityk, politolog, senator
 Marian Jaeschke  − polski malarz
 Thomas Jaeschke − amerykański siatkarz
 Zygmunt Jaeschke – polski pilot, uczestnik II wojny światowej